Le xian de Xinhe (新河) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 Le xian de Toksu (en chinois Xinhe 新和 Xīnhé) est une subdivision administrative de la région autonome du Xinjiang en Chine.

Homonymie de toponyme